Стани́к Жанне́тт (;  Курбевуа, Франция) — фигурист из Франции, бронзовый призёр чемпионатов Европы (2001 и 2003 годов), двукратный чемпион Франции (2000 и 2001 годов) в мужском одиночном катании.

Биография 
Жаннетт работал хореографом у Флорана Амодьо и Мириам Циглер. Женат, имеет дочь.

Спортивные достижения

Мужчины

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1992
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1993
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1996

Примечания

Ссылки 
 Biographie ISU  

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Франции
Хореографы в фигурном катании